Decet Romanum Pontificem (1521), bul uitgevaardigd door paus Leo X in 1521 waarmee hij Maarten Luther en zijn volgelingen excommuniceerde.
Decet Romanum Pontificem (1596), bul uitgevaardigd door paus Clemens VIII in 1596 waarmee de liturgische traditie van de Roetheens-katholieke Kerk werd herbevestigd.
Decet Romanum Pontificem (1622), bul uitgevaardigd door paus Gregorius XV in 1622 waarin de ceremoniële aspecten van het conclaaf werden bepaald.
 Romanum Decet Pontificem, de bul uit 1692 waarmee een einde werd gemaakt aan de functie van kardinaal-nepoot aan het pauselijk hof.